Corrado Scocco – calciatore italiano
 Ignacio Scocco – calciatore argentino
 Mauro Scocco – cantante e polistrumentista svedese e italiano